Tiyi (ou Tiy, Tiye, Teje, parfois également transcrit en Ti, Tey, Tye, Tiya, Taia) est le nom de plusieurs reines de l'Égypte antique :

  :
 Tiyi, l'épouse d'Amenhotep 
 Tiyi, l'épouse de Aÿ
  :
 Tiyi, l'épouse de Ramsès 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité